Gustav von Schmoller ist der Name folgender Personen:

* Gustav von Schmoller (Ökonom) (1838–1917), deutscher Sozialwissenschaftler
 Gustav von Schmoller (Diplomat) (1907–1991), deutscher Diplomat